

Arte 
 I nottambuli (Nighthawks) – dipinto di Edward Hopper

Cinema 
 Nighthawks – film del 1978 diretto da Ron Peck
 I falchi della notte (Nighthawks) – film del 1981 diretto da Bruce Malmuth
 Nighthawks – film del 2019 diretto da Grant S. Johnson

Televisione 
 Nighthawks – serie televisiva irlandese

Musica 
 Nighthawks – album di Keith Emerson del 1981, colonna sonora dell'omonimo film di Bruce Malmuth
 Nighthawks – album di John Foxx, Harold Budd e Ruben Garcia del 2011

Pagine correlate 
 Nighthawk